William Brodleck Herms (1876-1949), entomologiste américain ;
 George Herms (° 1935), artiste américain ;
 René Herms (1982-2009), athlète allemand.

 Saint-Julien-de-l'Herms, commune française de l'Isère.

HERMS peut aussi être un acronyme :
 HERMS, abréviation de Heat Exchanged Recirculating Mash System.

Voir aussi 
  et